Landtagswahlkreis Karlsruhe steht für folgende Landtagswahlkreise in Baden-Württemberg:

 Landtagswahlkreis Karlsruhe I
 Landtagswahlkreis Karlsruhe II